Мельвин Браун Касадос (; ) — мексиканский футболист ямайского происхождения, защитник, известный по выступлениям за «Крус Асуль», «Хагуарес Чьяпас» и сборной Мексики. Участник Чемпионата мира 2002 года.

Браун ямайские корни. Его прадед в конце девятнадцатого века, бежал из Ямайки спасаясь от рабства в мексиканский город Туспан, где он поселился и завел семью.

Клубная карьера 
Браун начал карьеру в клубе «Крус Асуль». В 2001 году он дебютировал за команду в мексиканской Примере. В первом сезоне Мельвин завоевал место в стартовом составе и помог команде добраться до финала Кубка Либертадорес, где «Крус Асуль» уступил аргентинскому «Бока Хуниорс». В 2002 году Браун выиграл товарищеский турнир Кубок Пачуки. В 2008 году он также выступал за «Пуэблу» на правах аренды.

Летом 2004 года Мельвин перешёл в «Хагуарес Чьяпас». За новый клуб он отыграл четыре сезона, побеждая только в товарищеских турнирах. В 2008 году Браун перешёл в «Эстудиантес Текос». За новую команду он выступал только в своём первом сезоне, после чего играл на правах аренды за «Крус Асуль» и «Пуэблу». С родным клубом Мельвин занял второе место в Апертуре 2009.

Весной 2012 года Мельвин перешёл в клуб Лиги Ассенсо «Крус Асуль Идальго». 8 января 2013 года в матче против «Лобос БУАП» он дебютировал за новую команду. Приняв участие всего в пяти встречах Браун уже летом перешёл в «Ирапуато». 21 июля в поединке против «Эстудиантес Текос» он дебютировал за новый клуб.

Международная карьера 
1 июля 2001 года в матче отборочного турнира чемпионата мира 2002 против сборной США Браун дебютировал за сборную Мексики. В 2002 году Мельвин был включён в заявку национальной команды на участие в чемпионате мира в Японии и Южной Кореи. На турнире он был запасным и не сыграл ни минуты. За сборную он сыграл 10 матчей.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на mediotiempo
 Статистика на footballzz.co.uk

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Текос»
Игроки ФК «Депортиво Марте»
Игроки ФК «Ирапуато»